Abdelkader El Brazi (Arabe : عبد القادر البرازي), né le  à Berkane et mort le  à Rabat, est un footballeur international marocain évoluant au poste de gardien de but.

Biographie 
Il est notamment gardien de buts de l'As. FAR Rabat et de l'équipe nationale du Maroc (il compte 47 sélections.

Le , il meurt d'un cancer rare inconnu, après avoir plongé quelques jours auparavant dans le coma. Il est enterré à Berkane.

Carrière

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Berkane
Naissance en avril 1964
Footballeur international marocain
Gardien de but au football
Joueur de l'AS FAR
Décès en janvier 2014
Décès à 49 ans
Mort d'un cancer au Maroc
Décès à Rabat